Дальгов-Деберіц () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Гафельланд.

Площа — 65,96 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Джерела даних вказані на Wikimedia Commons.

Галерея

Примітки

Посилання 

  

Громади Бранденбургу